Калутара:

Шри-Ланка 
 Калутара — округ.
 Калутара — столица одноимённого округа.
  — управленческая структура города.
  — избирательный округ.